Axeltorv kan henvise til flere forskellige anlæg.

Begrebet og den historiske baggrund: Akseltorv.

 Axeltorv (Fredericia) – et torv i Fredericia
 Axeltorv (Helsingør) – et torv i Helsingør
 Akseltorv (Kolding) – et torv i Kolding
 Axeltorv (København) – et torv i København
 Axeltorv (Nakskov) – et torv i Nakskov
 Axeltorv (Næstved) – et torv i Næstved